Аннатерапсид () — вид позднепермских тероцефалов из северодвинской фауны.

Описан В. П. Амалицким под названием Anna petri — в честь жены ученого Анны Петровны, делившей с мужем все тяготы экспедиционной жизни. Переименован (согласно правилам номенклатуры) Куном в 1961 году.

Описание 
Череп низкий, с широкой длинной мордой, зубы относительно слабые, нижняя челюсть высокая. Клыки округлые в сечении, крючковидные, и могут указывать, вероятно, на рыбный рацион животного. Симфиз нижней челюсти слабо сросшийся, возможно, относительно подвижный. Канал теменного глаза заросший (возможно, исчезал с возрастом). Длина черепа до 20 см, общая длина около 1 м.

Аннатерапсид был обнаружен на Малой Северной Двине близ архангельской деревни Новинки в отложениях Соколковского комплекса, относящихся к самым поздним слоям верхнепермской последовательности. Он близок к тероцефалам-вайтсиидам, но часто выделяется в особое семейство.

Примечания

Литература 
 
 
 Valentin P. Tverdokhlebov, Galina I. Tverdokhlebova, Alla V. Minikh, Mikhail V. Surkov, and Michael J. Benton, (2005) Upper Permian vertebrates and their sedimentological context in the South Urals, Russia, Earth-Science Reviews 69 27-77 55.
 Голубев В. К. Стратотипы и опорные разрезы верхней перми Поволжья и Прикамья. Казань: Экоцентр. 1996. С. 381—389

Ссылки 
 Therocephalia
 http://www.paleofile.com/Demo/Mainpage/Taxalist/Theriodontia.htm
 Терапсид Анны Петровны, 01.02.2021

Тероцефалы
Синапсиды пермского периода
Фоссилии, описанные в 1961 году